Supercharger é o quarto álbum de estúdio da banda estadunidense de Groove metal Machine Head, lançado em 2001. Embora o álbum seja mais pesado que o anterior (embora os vocais sejam similares), é considerado o álbum mais fraco da banda. Foi um fracasso de vendas devido ao lançamento na época conciliar com os acontecimentos do 11 de setembro. A versão nacional do álbum contém as faixas "Hole in the Sky" (Black Sabbath Cover), "Ten Fold", "The Blood, The Sweat, The Tears" (Live), e "Desire to Fire" (Live) como faixas bônus.

Faixas
 "Declaration"  – 1:11
 "Bulldozer" – 4:35
 "White-Knuckle Blackout!"  – 3:14
 "Crashing Around You"  – 3:13
 "Kick You When You're Down" – 4:10
 "Only the Names" – 6:07
 "All in Your Head" – 4:50
 "American High" – 3:48
 "Brown Acid" – 0:59
 "Nausea" – 4:23
 "Blank Generation" – 6:38
 "Trephination" – 4:58
 "Deafening Silence" – 5:33
 "Supercharger" – 3:48
 "Hole in the Sky" (cover de Black Sabbath) - 3:32 [*]
 "Ten Fold" - 4:52 [*]
 "The Blood, The Sweat, The Tears" [ao vivo] - 4:34 [*]
 "Desire to Fire" [ao vivo] - 4:37 [*]

[*] = Faixas bónus do lançamento em digipak

Integrantes
 Robb Flynn - vocal e guitarra
 Ahrue Luster - guitarra
 Adam Duce - baixo
 Dave McClain - bateria

Álbuns de 2001
Álbuns de Machine Head
Álbuns de thrash metal
Álbuns de heavy metal
Álbuns de nu metal